Pier Luigi Farnese ist der Name folgender Personen:

* Pier Luigi I. Farnese (genannt der Ältere; 1435–1487), Signore di Montalto
 Pier Luigi II. Farnese (genannt der Jüngere; 1503–1547), Herzog von Castro, Parma und Piacenza